Krau ist der Familienname folgender Personen:

Carolyn Krau (* 1943), britische Eiskunstläuferin 
Ingrid Krau (* 1942), deutsche Stadtplanerin, Hochschullehrerin und Buchautorin

Siehe auch:
 Crau
 Grau (Begriffsklärung)
 Crow